Fifa Ballon d'Or også kaldet Den Gyldne Bold var en pris, der hvert år uddeles af France Football og Fifa til den bedste fodboldspiller i verden.
Tidligere uddelte France Football Ballon d'Or til årets fodboldspiller i Europa, hvilket de gør igen fra 2016, og Fifa uddelte FIFA World Player of the Year til årets fodboldspiller i verden.

Fra 2010 til 2015 var de slået sammen til en pris: Fifa Ballon d'Or, dette skyldes at det siden 2005 har været den samme der har modtaget priserne.
Prisen uddeles af folk fra fodboldverdenden til den fodboldspiller, der har været bedst i det foregående år.
Ballon d'or er blevet uddelt af det franske fodboldblad France Football siden 1956 og FIFA World Player of the Year siden 1991 .

Frem til 1995 kunne kun spillere med europæisk statsborgerskab modtage prisen.

Vinder af Fifa Ballon d'Or

Vinder af FIFA World Player of the Year

Referencer 

Fodboldpriser